VHL steht für:
 Virtual Health Library, digitale Medizinbibliothek
 Von-Hippel-Lindau, siehe Morbus Hippel-Lindau
 Von-Hippel-Lindau, siehe Von-Hippel-Lindau-Tumorsuppressor
 VHL, ein Gen, siehe Von-Hippel-Lindau-Tumorsuppressor
 Vysšaja Chokkejnaja Liga, russisch-kasachische Eishockeyliga, siehe Wysschaja Hockey-Liga
 Vordere Hinterhauptslage, die Normal-Lage einer Geburt (rund 93 % der Fälle)

vhl. steht für:
 verehelicht, siehe Ehe

Abkürzung